Abraham Gonzalez (Villavicencio, 1970. december 7. –) kolumbiai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása tanár. Teljes neve: Gonzalez Torres Abraham David.

Pályafutása 
Játékvezetésből Villavicencioban vizsgázott. Vizsgáját követően a Orinoquía régió Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Kolumbiai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével 1. Liga asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2015-ben visszavonult.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Kolumbiai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2006-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt és az az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2015-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve visszavonult.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Hernando Buitrago egyik partbírójaként foglalkoztatta. 

---

A 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon, illetve a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbírójaként foglalkoztatta. 2007-ben Hernando Buitrago, 2009-ben Óscar Ruiz egyik asszisztenseként szolgálta a labdarúgást.

2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott volt a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton jelentek meg. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Selejtező mérkőzéseken a COMNEBOL zónában tevékenykedett. A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Óscar Ruiz játékvezető egyik állandó asszisztense. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Források 

Kolumbiai labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek